Ooij of Ooy kan verwijzen naar:
Ooij (Berg en Dal) (Ooy), dorp in Gelderland.
Kasteel De Ooij in Gelderland
adellijk Huis van Ooy 
Ooij (Neder-Betuwe), buurtschap in Gelderland.
Ooij (Zevenaar) (Ooy), buurtschap in Gelderland.
Ooyse Schependom (Schependom Ooij), wijk en voormalige buurtschap in de gemeente Nijmegen, provincie Gelderland.

Zie ook
Ooijen
Ooijerhoek
Ooijpolder (Ooypolder)
Ooymanskerk